Parole steht für:
 ein militärisches Kennwort, siehe Parole (Militär)
 ein Passwort
 einen Wahlspruch oder Slogan
 Parole (Software), eine Software zur Wiedergabe von Musik und Video
 eine Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus, siehe Parole (Widerstandsgruppe)

Die Parole steht für:
 eine illustrierte Zeitschrift für den Bundesgrenzschutz, herausgegeben vom Bundesinnenministerium von 1951 bis 1973, siehe Bundespolizei kompakt

Der französische Fachbegriff parole steht für:
 Parole (Linguistik), die individuelle Sprachverwendung (nach Saussure)

Der englische Fachbegriff parole steht für:
 Parole (Strafrecht), ein System zur möglichen vorzeitigen Entlassung von Strafgefangenen

Siehe auch:
 Parola